Molekulska formula -{C25H36O6}- se može odnositi na:

 Hidrokortizon 17-butirat
 Pseudopterosin A